Esistono più comuni francesi con questo nome:

Mezel – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme, nella regione dell'Alvernia
Mézel – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra